Lyngby Sogn henviser til flere artikler:
 Lyngby Sogn (Aarhus Kommune) – et sogn i Aarhus Kommune og i Århus Vestre Provsti
 Lyngby Sogn (Norddjurs Kommune) – et sogn i Norddjurs Kommune og i Grenaa-Nørre Djurs Provsti
 Lyngby Sogn (Hjørring Kommune) – et sogn i Hjørring Kommune og i Brønderslev Provsti
 Lyngby Sogn (Rebild Kommune) – et sogn i Rebild Kommune og i Hadsund Provsti

Se også Kongens Lyngby Sogn og Lille Lyngby Sogn